Momo puede referirse a:

Mitología
 Momo, dios de la burla y las bromas en la mitología griega.

Literatura
 Momo, título de una novela de Michael Ende.
 Momo, festejo dramático en algunos reinos de España en los siglos XV y XVI.

Cine
 Momo, una aventura a contrarreloj, película de animación italiana de 2001, inspirada en la novela de Michael Ende.
 Una carta para Momo, película de animación japonesa de 2019.
 Momo serie de televisión animada alemana de 2003 inspirada en la película italiana de 2001.

Música 
 Momo!, banda mexicana de rock pop.
Momo Sampler, noveno y último álbum de estudio de la mítica banda argentina de rock Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
 Momo, cantante japonesa.
 Momo, otra cantante japonesa de nombre Hitomi Momoi

Personas 
 Momo, exfutbolista español nacido en Las Palmas de Gran Canaria.
Momo, streamer argentino nacido en La Plata.
 Momo, pelotari mexicano nacido en San Juan Ixtayopan, Ciudad de México.
 Momo, cantante japonesa, miembro del grupo surcoreano Twice.

Personajes de ficción 
 Momo Hinamori, personaje del manga y anime Bleach.
 Momo Sōma, personaje del manga y anime Fruits Basket, es la hermana de Momiji.
 Momo Bella Deviluke, hermana menor de Lala Satalin Deviluke en el manga y el anime To Love Ru.

Además 
 Momo (Rey Momo), personaje del Carnaval en América. 
 Momo (Italia), localidad y comuna en la Provincia de Novara.
 Momo (alimento), tipo de pasta rellena típica de la gastronomía del Tíbet.
 Momo, fabricante italiano de complementos para el automóvil, tanto de competición como de calle 
 El reto de Momo, una leyenda urbana acerca de un inexistente reto esparcido por redes sociales como Facebook, YouTube y por otros medios de comunicación.